Il doppio maschile del Mutua Madrid Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

I detentori del titolo erano Bob e Mike Bryan ma sono stati sconfitti al secondo turno da Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski hanno battuto in finale Robert Lindstedt e Horia Tecău 6–3, 6–4.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (semifinale)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (campioni)

  Leander Paes /  Radek Štěpánek (quarti di finale) 
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finale) 
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (semifinale) 
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

ATP World Tour 2012
Mutua Madrid Open 2012